Leaver ist der Familienname folgender Personen:

 Henrietta Leaver (1916–1993), neunte Miss America
 Philip Leaver (1904–?), britischer Charakterschauspieler